Duckmaus bezeichnet

Ortsnamen in Deutschland:
 Duckmaus (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Lückerath von Bergisch Gladbach.
 Duckmaus (Wuppertal), eine Ortslage im Norden der bergischen Großstadt Wuppertal.